Премия «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм () — награда Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждаемая ежегодно, начиная с 5-й церемонии в 1932 году.

Список лауреатов и номинантов

1932—1940 
С 1932 по 1936 гг. награды вручались отдельно по двум категориям: «Лучший короткометражный комедийный фильм» () и «Лучший короткометражный новаторский фильм» (), а с 1937 по 1957 гг. существовали номинации «Лучший короткометражный фильм, снятый вживую на 1 бобину» () и «Лучший короткометражный фильм, снятый вживую на 2 бобины» (). Дважды, в 1937 и 1938 гг., отдельно были присуждены награды в номинации «Лучший цветной короткометражный фильм» ().

С 1958 года, короткометражные фильмы, снятые на 1 бобину и короткометражные фильмы, снятые на 2 бобины объединены в одну категорию, которая получила название: «Лучший игровой короткометражный фильм» (англ. Short Subject, Live Action (с 1958 по 1974), Short Film, Live Action (с 1975 по настоящее).

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Примечания

Ссылки 
 
 

 
 Все церемонии награждения на официальном сайте Американской киноакадемии 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм в базе данных американской киноакадемии

Игровой короткометражный фильм